De santacruzbrilvogel (Zosterops sanctaecrucis) is een zangvogel uit de familie Zosteropidae (brilvogels).

Verspreiding en leefgebied
Deze soort is endemisch op de Santa Cruz-eilanden.

Externe link
Avibase

Brilvogels
IUCN-status niet bedreigd
Endemisch dier uit de Salomonseilanden